Круз де Закате има више значења:

 Круз де Закате (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Круз де Закате (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику